Феърфакс може да се отнася за:
 Томас Феърфакс – ръководител на Английската революция
 Феърфакс, град във Вирджиния, САЩ
 Феърфакс, град в Калифорния, САЩ
 Феърфакс, окръг във Вирджиния, САЩ